BRB — может означать:
 «Be right back» () — выражение в сетевом жаргоне. Также может быть синонимом фразы «bathroom break» ()
 Big Russian Boss — российский рэп-исполнитель
 Аэропорт в Баррейриньясе, Бразилия — трёхбуквенный код по системе ИАТА BRB
 Банк Республики Бурунди () — официальное название центрального банка Бурунди
 Барбадос — страна в Карибском море, ISO код страны BRB
 Бирмингемский королевский балет () — одна из пяти крупнейших балетных трупп Англии
 Королевская библиотека Бельгии () — национальная научная библиотека Бельгии